Экспедиционная бригада морской пехоты (, сокр. MEB) — тактическое соединение Корпуса морской пехоты США.

Важный элемент экспедиционных формирований КМП. Численность бригады составляет . Бригада построена вокруг пехотного полка, авиационной группы морской пехоты (Marine Aircraft Group), полка тылового обслуживания (Combat Logistics Regiment) и штаба. Как правило, бригада находится под командованием бригадного генерала, и способна выполнять задачи во всём диапазоне военных операций.

Описание 
Экспедиционная бригада морской пехоты (эбрмп) формируется из подразделений экспедиционного корпуса, к которому приписано. Обычно формируется на базе пехотного полка дмп + авиационный полк + полк тылового обеспечения (1—3 батальона). В КМП есть две постоянные экспедиционные бригады морской пехоты: 2-я в Кэмп-Лежене (Северная Каролина) и 3-я эбрмп в Кэмп-Кортни (Окинава). Штабные структуры 1-й эбрмп развёрнуты в Кэмп-Пендлтоне (Калифорния), но бригада тем не менее, существует не как постоянное соединение — скорее, это ситуативное формирование внутри экспедиционного корпуса, активизируемое по необходимости.

Экспедиционная бригада морской пехоты (MEB) организационно подчинены командованию экспедиционного корпуса (ЭКМП) и решает оперативные задачи, проводит крупные операции по вопросам безопасности. Они являются ударными элементами в проекции силы.

Экспедиционная бригада морской пехоты построена вокруг усиленного пехотного полка одной из дивизий КМП, авиационной группы одного из авиакрыльев и батальона тылового обеспечения группы тылового обслуживания. Численность эбрмп варьируется от 3000 до 20000 чел. Развёртывание бригады происходит в течение 30 дней.

Существуют три регионально ориентированные эбрмп:
 1-я экспедиционная бригада морской пехоты от 1-го экспедиционного корпуса морской пехоты (I MEF) (Тихоокеанское командование ВС США, (United States Pacific Command (USPACOM))
 2-я экспедиционная бригада морской пехоты от 2-го экспедиционного корпуса морской пехоты (II MEF) (Европейское командование ВС США, (United States European Command (USEUCOM)) и Африканское командование ВС США (United States Africa Command (USAFRICOM))
 3-я экспедиционная бригада морской пехоты от 3-го экспедиционного корпуса морской пехоты (III MEF) (Тихоокеанское командование ВС США, (United States Pacific Command (USPACOM))

Список экспедиционных бригад морской пехоты 
Ниже приведён список действующих бригад:

Примечания

Литература 
 

Формирования морской пехоты США
Бригады морской пехоты
Бригады США
Бригады по типу
Типы воинских формирований по странам